Meuren ist

ein Familienname:
 Daniel Meuren (* 1973), deutscher Sportjournalist

ein Ortsname:
 Meuren (Ronsberg), Ortsteil des Marktes Ronsberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern